Моноссон:
 Моноссон, Лев (Leo Monosson; 1897 - 1967)
 Йехуд-Моноссон (יְהוּד-מוֹנוֹסוֹן)